Bennettsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bennettsville (Alabama), im Etowah County – nicht mehr existent
 Bennettsville (Indiana), im Clark County
 Bennettsville (Iowa), im Dubuque County
 Bennettsville (New York), im Chenango County
 Bennettsville (South Carolina), im Marlboro County

Sonstiges:
 Bennettsville Creek, Fließgewässer im Chenango County, New York

im NRHP gelistete Objekte:
 Bennettsville Historic District, in Bennettsville, South Carolina, ID-Nr. 78002525